Living Hell bezeichnet:

 Living Hell (Album), Musikalbum der amerikanischen Metalcore-Band We Were Gentlemen aus dem Jahr 2009
 Living Hell (Film), US-amerikanischer Horror-Film aus dem Jahr 2008
 Living Hell (Roman), Roman von Catherine Jinks aus dem Jahr 2007
 Arkham Asylum: Living Hell, sechsbändige Comicserie aus dem DC-Comics-Universum
 Living Hell: Noname Island 2, Modifikation für das Computerspiel Crysis